Безальтернативные выборы в Верховный Совет РСФСР VII-го созыва прошли 12 марта 1967 года.

Предшествующие события 
Выборы в Верховный Совет РСФСР VII-го созыва прошли после отстранения Хрущёва от власти и перехода оной к Брежневу, что ознаменовало эпоху застоя, во времена которых и прошли данные события.

Ход выборов 
Выборы в VII-й созыв ВС РСФСР проходили согласно Положению о выборах в Верховный Совет РСФСР, утвержденного указом президиума Верховного совета РСФСР от 11 декабря 1950 года.

Галерея

Итог

Примечания 

1967 год в России
Выборы 1967 года
Россия
События 12 марта
Выборы в России
Март 1967 года